Toto je seznam obcí v departementu Eure-et-Loir ve Francii, jichž je celkem 403:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Eure-et-Loir